Seznam korpusov z zaporedno številko 36.

Seznam 
 Pehotni
 36. strelski korpus (ZSSR)
 36. korpus (Wehrmacht)
 36. gorski korpus (Wehrmacht)
 36. korpus (Francija)
 36. korpus (ZDA)
 36. korpus (Ruski imperij)
 36. gardni strelski korpus (ZSSR)

Glej tudi